Enojo puede referirse a
  Ira, bronca, furia, enfado, sentimiento.
 Foeniculum vulgare, por su nombre vulgar, planta también conocida como hinojo.